Mandi Angin (Indralaya Selatan), een plaats in het bestuurlijke gebied Ogan Ilir in de Indonesische provincie Zuid-Sumatra
Mandi Angin (Gumay Talang), een plaats in het bestuurlijke gebied Lahat in de Indonesische provincie Zuid-Sumatra
Mandi Angin (Minas), een plaats in het bestuurlijke gebied Siak in de Indonesische provincie Riau
Mandi Angin (Rawas Ilir), een plaats in het bestuurlijke gebied Musi Rawas in de Indonesische provincie Zuid-Sumatra